Cerotoma är ett släkte av skalbaggar. Cerotoma ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladbaggar
Cerotoma